Kirdorf (Bad Homburg vor der Höhe), een plaats in de Duitse gemeente Bad Homburg vor der Höhe, deelstaat Hessen
 Kirdorf (Bedburg), een plaats in de Duitse gemeente Bedburg, deelstaat Noordrijn-Westfalen